Voici la liste des municipalités du Québec par population. Elle comprend les 50 plus grandes villes du Québec, province du Canada.

Villes au Québec 
Les populations des municipalités en 2016 sont tirées du décret de population 2017 pris par le gouvernement du Québec, lequel est basé sur les estimations faites par l'Institut de la statistique du Québec et reflétant la population estimée au .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des organisations territoriales du Québec

Liens externes 
 Population des municipalités du Québec, recensement de 2006 de Statistique Canada
 Estimation de la population des municipalités du Québec de 15 000 habitants et plus au 1er juillet des années 1996, 2001, 2006 et 2011 à 2016 de l'Institut de la statistique du Québec
 Affaires municipales et occupation du territoire du gouvernement du Québec

Québec
Municipalités, Population